Ви́ктор Петро́вич Дёмин:
 Дёмин, Виктор Петрович (1930—2001) — российский учёный-радиотехник.
 Дёмин, Виктор Петрович (1937—1993) — советский киновед и критик, культуролог, сценарист, актёр.